Mimosa (plant), een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae)
 Mimosa (cocktail), een cocktail gemaakt uit mousserende wijn en gekoeld citrusvruchtensap
 Mimosa (album), een verzamelalbum met b-kanten, remixes en covers van de Amerikaanse rockband Fun Lovin' Criminals uit 1999
 Mimosa (tijdschrift), geïllustreerd (Nederlandstalig) Belgisch weekblad voor vrouwen (oorspronkelijk de Haardvriend, later Mimo)
 de snijbloem 'mimosa' (Acacia dealbata), die behoort tot het geslacht Acacia